

Sigle
 Motoren Technik Mayer – azienda tedesca di preparatori automobilistici
 Motoscafo Turismo Modificato – barchino esplosivo
 Multimedia Terminal Mobile – piattaforma multimediale

Codici 
 MTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Metlakatla (Alaska) (Stati Uniti)
 mtm – codice ISO 639-3 della lingua mator

Mineralogia 
 Mtm – abbreviazione di magnesiotaramite

Musica 
 MTM – Meet The Music – Evento di networking per discografici che si svolge durante il FIM Fiera
 MTM – gruppo musicale portoghese
 MTM Music – etichetta discografica

Cinema 
 MTM Enterprises – società di produzione cinematografica americana

Note